100% poate fi:

Emisiuni de televiziune 
 100%, emisiune realizată de Robert Turcescu
 100% Adevărat
 Garantat 100%, emisiune culturală a Televiziunii Române

Altele
 Numărul unu

Vezi și
 Procent
 99%
 1%